El nombre de Iglesia de San Francisco de Paula es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Francisco de Paula

Advocación 
 San Francisco de Paula, ermitaño;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la ciudad de Uquía, Jujuy.

en Cuba 
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la ciudad de La Habana.

en España 
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la localidad de Bolbaite, Valencia.
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la localidad de Capilerilla (La Taha), Granada.
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la localidad de Viver, Castellón.
 Iglesia de Francisco de Paula, iglesia en la localidad de Madrid,  Madrid.
Parroquia de San Francisco de Paula (San francisquito), parroquia en la localidad de Bilbao, Vizcaya.

en Italia 
 Iglesia de Francisco de Paula (Chiesa di San Francesco di Paola), iglesia en la ciudad de Florencia.
 Basílica de San Francisco de Paula, iglesia en la ciudad de Nápoles.

en Panamá 
 Parroquia San Francisco de Paula, iglesia en la ciudad de La Chorrera.